Katzelsdorf může být:

 Katzelsdorf an der Leitha – obec v Rakousku
 Katzelsdorf (Bernhardsthal) – část obce Bernhardsthal v Rakousku